Lakarra (en francès i oficialment, Lacarre), és un municipi de la Baixa Navarra (Nafarroa Behera), un dels set territoris que formen Euskal Herria, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes d'Ainhize-Monjolose al nord, Gamarte a l'est, Buztintze-Hiriberri a l'oest i Duzunaritze-Sarasketa al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra